Benedek Ferenc (1900–1944) magyar orvos és író
Benedek Ferenc (1926–2020) öttusázó, mesteredző
Benedek Ferenc (1926–2007) Széchenyi-díjas jogtudós